Бела́бр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Орлеана, 50 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 493 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1043,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Белабр на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Белабр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр